

Geografia 
Russia
 Saint Petersburg – esonimo inglese di San Pietroburgo
 Saint Petersburg – hotel di grandi dimensioni costruito nel 1970, a San Pietroburgo
Stati Uniti d'America
 St. Petersburg – città della Contea di Pinellas, Florida
 Diocesi di Saint Petersburg – sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Miami
 St. Petersburg – borough della Contea di Clarion, Pennsylvania

Musica 
 St. Petersburg – singolo dei Supergrass del 2005, dall'album Road to Rouen

Sport 
 St. Petersburg Open – torneo di tennis maschile che si disputa annualmente a San Pietroburgo
 St. Petersburg Ladies Trophy – torneo di tennis femminile che si disputa annualmente a San Pietroburgo
 St. Petersburg WCT – torneo di tennis disputato dal 1974 al 1975 a St. Petersburg (Florida)
 St. Petersburg Challenger – torneo professionistico di tennis disputato dal 2002 al 2006 a San Pietroburgo

Altro 
 Saint Petersburg – città immaginaria del Missouri dove sono ambientate alcune opere di Mark Twain
 Saint Petersburg – gioco da tavolo creato da Michael Tummelhofer
 Saint Petersburg Stock Exchange – borsa petrolifera nella quale è quotato il petrolio estratto nel territorio russo

Pagine correlate 
 San Pietroburgo (disambigua)
 Petersburg